«Электрон»:
 «Электрон» — прежнее название стадиона «Наука» в Ивано-Франковске.
 «Электрон» — стадион в Великом Новгороде.
 «Электрон» — стадион в Казани.
 «Электрон» — стадион во Пскове.